JGA steht für:
 Japan Go Association, japanische nationale Govereinigung, siehe Nihon Ki-in
 Japan Golf Association, japanische nationale Golfvereinigung, Mitglied in der International Golf Federation
 Junggesellenabschied
 Juxtaglomerulärer Apparat
 Jamnagar Airport (IATA-Code), Flughafen von Jamnagar, Indien

Abkürzung